Praia de São Pedro (Vila Franca do Campo)
 Praia de São Pedro (Rio de Janeiro)

Sao Pedro